'''Grootegast peut étre:
 Grootegast (ancienne commune), ancienne commune de la province de Groningue, Pays-Bas
 Grootegast (Westerkwartier), village dans la commune de Westerkwartier, province de Groningue

Homonymie de toponyme